Masaad ist der Nachname von

 Adel Massaad (* 1964), Tischtennisspieler und Gründer des Instituts für Gesundheitsaufklärung
 Mohammad Masaad (* 1983), saudi-arabischer Fußballspieler

Siehe auch: Massad, Massat